pamięć dynamiczna (informatyka)
 pamięć dynamiczna (psychologia)